Артур Калейс (, 14 июля 1907 — 11 ноября 1999) — советский и латвийский актёр театра и кино. Заслуженный артист Латвийской ССР (1955).

Биография 
Родился 14 июля 1907 года в Лиепае, в семье докера. Учился в средней школе и Лиепайской народной консерватории. Принимал участие в съёмках одного из первых в Латвии рекламных фильмов «Не так уж трудно стать мужчиной» (1927).

Продолжил обучение в Риге. Окончил Латвийские драматические курсы Зелтматиса (1931—1935). Посещал занятия Михаила Чехова в театральной школе Латвийского товарищества актёров (1932).

Один из организаторов и актёров Латвийского драматического ансамбля (1936). Актёр Национального театра (1936—1939), Даугавпилсского театра (1939—1941), Елгавского театра (1941—1953), Валмиерского театра (1953—1958) и Театра Дайлес (с 1958 года).

Был женат на актрисе Валмиерского государственного театра драмы Инге Калее.

Ушёл из жизни 11 ноября 1999 года. Похоронен в Риге на Лесном кладбище.

Театральные работы 
Латвийский драматический ансамбль

 1936 — «Играй, танцуй» Райниса
 1936 — «Женский язык» Карло Гольдони

Национальный театр
 1937 — «Медвежата» Яниса Акуратерса — Димантс
 1938 — «Невеста кузнеца» Александра Гринса — Роцарниекс
 1938 — «Луиза Миллер» Фридриха Шиллера — Миллер

Даугавпилсский городской театр
 1939 — «Ленивая жена» К. Микельсона — Микелис
 1939 — «Семья антиквария, или Свекровь и невестка» Карло Гольдони — Бригелла
 1939 — «Блудный сын» Рудольфа Блауманиса — Иньтис
 1939 — «Jo pliks, jo traks» Яниса Яунсудрабиня — Виллс Витте
 1940 — «Пигмалион» Бернарда Шоу — Альфред Дуллитл
 1940 — «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера — фон Валтер
 1941 — «Огонь» Рудольфа Блауманиса — Фришвагарс
 1941 — «Мать» Карела Чапека — Корнелс

Елгавский театр
 1942 — «Перед восходом солнца» Герхарта Гауптмана — Штейниц
 1943 — «Фиеско» Фридриха Шиллера — Хасан
 1943 — «Злой дух» Рудольфа Блауманиса — Стяжатель
 1946 — «Островной маяк» Вилиса Лациса — Унгурс
 1946 — «Васса Железнова» Горького — Прохор Храпов
 1952 — «Месяц в деревне» Ивана Тургенева — Шпигельский

Валмиерский государственный театр драмы
 1954 — «Дядя Ваня» Антона Чехова

Театр Дайлес
 1958 — «Сага о Йёсте Берлинге» Сельмы Лагерлёф — майор
 1964 — «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского — вожак анархистов
 1966 — «Дом, где разбиваются сердца» Бернарда Шоу — капитан Шатовер
 1970 — «Индраны» Рудольфа Блауманиса — отец

Фильмография 
  — Сын рыбака — Крауклис
  — Повесть о латышском стрелке — Радко-Дмитриев
  — День без вечера — Мурашка
  — Генерал Рахимов — эпизод
  — Когда дождь и ветер стучат в окно — Риекстиньш
  — Насыпь — эпизод
  — Шах королеве бриллиантов — Таубе
  — Верный друг Санчо — генерал-диктатор
  — Наперекор судьбе — эпизод
  — Быть лишним — дворник
  — Подарки по телефону — Менгелис
  — Будьте моей тёщей! — фельдшер Арвидс
  — Долгая дорога в дюнах — Фрицис Спуре

Награды и звания 
 орден «Знак Почёта» (03.01.1956)
 Заслуженный артист Латвийской ССР (1955)

Персоналии:Театр Дайлес
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Похороненные на Лесном кладбище